Кича́нзино — село в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Красносельского сельсовета., население 841 человек на 2009 год. Расположена в центре района, примерно в 7 км западнее райцентра Арзамас и в 1,2 км от Красного, высота над уровнем моря 114 м.

Население

Церковь 
В селе располагается церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Престолы: Покрова Пресвятой Богородицы, Михаила Архангела, Петра и Павла. Год постройки: 1790. Действующая.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Арзамасского района. 
 
 Кичанзино. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

Населённые пункты Арзамасского района